Carro hace referencia a varios artículos:

Véase: Medios de transporte
 Carro o carruaje, vehículo de tracción animal de dos o cuatro ruedas.
 Carro de guerra, carro de dos ruedas tirado por caballos, usado antiguamente para la guerra.
 Carro, en América, vehículo automóvil, por analogía a su antepasado.
 Carro de arrastre, en Chile, remolque para vehículos livianos.
 Carro de combate o tanque, vehículo blindado de combate con tracción de orugas.
 Carro de compra o carrito, vehículo que se utiliza para llevar la compra doméstica.
 Carro de limpieza, vehículo en el que los profesionales de la limpieza transportan los diferentes utensilios necesarios para realizar su trabajo en un edificio o vía pública.
 Carro de transporte manual, vehículo para el transporte de mercancías de forma manual, habitualmente dentro de un recinto, nave industrial o almacén.
 Carro lanza-agua, vehículo policial para disolver manifestaciones.
 Carro maletero, vehículo para transportar maletas.
 Carro triunfal, vehículo grande con asientos y adornado que se usa en las procesiones, representaciones y otros festejos públicos.
 Carrito de bebé o coche de niño, vehículo para transportar a los bebés.

Además
 Carro (Italia), localidad y comune de la provincia de La Spezia.
 Carro (tipografía), parte móvil de una máquina de escribir donde se coloca el papel.
 Carro de tierra''', medida agraria superficial muy utilizada en Cantabria (España).

Enlaces externos